Tripo Burović (patrun)
Tripo Burović (gradski kapetan)